

Шамрок — місто, штат Оклахома
 Шамрок — місто, штат Техас